Fiesole er en italiensk by, men henviser også til:
 Andrea da Fiesole
 Giovanni da Fiesole
 Mino da Fiesole
 Silvio da Fiesole